Евгений Ловчев:
 Ловчев, Евгений Евгеньевич (род. 1975) — российский футболист.
 Ловчев, Евгений Серафимович (род. 1949) — советский футболист.